Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1977 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1977. Rozegrano cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężył Bogusław Nowak.

Finał 
 Gorzów Wielkopolski, 22 lipca 1977
 Sędzia: ?

Bibliografia 
 

1977
1977 w sporcie żużlowym
1977 w polskim sporcie